

Cinema 
 Passaggio di notte (Night Passage) – film del 1957 diretto da James Neilson

Letteratura 
 Night Passage – racconto di Fritz Leiber del 1975
 Passaggio di notte (Night Passage) – romanzo di Robert B. Parker del 1997

Musica 
 Night Passage – album dei Weather Report del 1980